Mestel ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Mestel (* 1957), britischer Mathematiker und Schach-Großmeister
 Leon Mestel (1927–2017), britischer Astrophysiker